Hardinsburg ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Hardinsburg (Dearborn County, Indiana)
 Hardinsburg (Washington County, Indiana)
 Hardinsburg (Kentucky)